Међузонски шаховски турнир 1985. у Биелу био је шаховски турнир, одржан од 30. јуна до 26. јула у швајцерском граду Билу као квалификациони турнир за учествовање на турниру кандидата 1985, који је одржан у Монпељеу у Француској од 12. октобра до 3. новембра исте године. Турнир је био 13. категорије, с просечним рејтингом од 2532 бодова. Осим овога, одржана су још 2 међузонска турнира: у Таску и Тунису. На Турнир кандидата пласирала су се 3 првопласирана играча: Рафаел Вагањан, Јаасер Сејраван, Андреј Соколов, док су Најџел Шорт, Еугенио Торе и Џон Ван дер Вил због истог броја бодова разигравали за 4. место; добио је Шорт са освојених 3½ бода.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Бил, 1. - 25. јул 1985 год.
|-
!  !! !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2625 ||  || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2570 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2555 || ½ || ½ || || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left| || 2575 || 0 || ½ || ½ ||  || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 10½ || 83.75
|-
| 5 || align=left| || 2520 || 0 || ½ || 1 || 0 ||  || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 10½ || 81.25
|-
| 6 || align=left| || 2535 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10½ || 80.50
|-
| 7 || align=left| || 2600 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ ||  || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 79.00
|-
| 8 || align=left| || 2615 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 9½ || 78.25
|-
| 9 || align=left| || 2590 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 9½ || 77.00
|-
| 10 || align=left| || 2505 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 8 || 63.75
|-
| 11 || align=left| || 2535 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 8 || 62.50
|-
| 12 || align=left| || 2480 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 ||  || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 7½ || 57.75
|-
| 13 || align=left| || 2525 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 ||  || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 7½ || 52.25
|-
| 14 || align=left| || 2550 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 ||  || 1 || 1 || ½ || ½ || 7 || 
|-
| 15 || align=left| || 2485 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 ||  || 1 || ½ || 0 || 6½ || 
|-
| 16 || align=left| || 2465 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 ||  || ½ || ½ || 6 || 
|-
| 17 || align=left| || 2425 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || 1 || 4 || 
|-
| 18 || align=left| || 2430 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 ||  || 3½ || 
|}

Додатни меч-турнир за 4. место, Бил, 29. јули - 6. август 1985

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com
 Бил 1985 mark-weeks.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Швајцарској
Шах у 1985.